II чемпионат России по волейболу среди команд мужской высшей лиги проходил с 25 октября 1992 года по 27 марта 1993 года.

Первый полноформатный чемпионат России по волейболу. Соревнования состоялись в высшей (12 команд), первой (14 команд) и второй (24 команды) лигах.

К участию в главном турнире допущены все участники высшей лиги I чемпионата России, а также пять клубов первой лиги чемпионата СНГ 1991/92. 
Ими стали «Белогорье» Белгород, «Рексон» Сочи, «Уралэнергомаш» Екатеринбург, СКА Ростов-на-Дону, а также дубль московского ЦСКА.

Чемпионами России во второй раз подряд стали подопечные Зиновия Чёрного — волейболисты клуба «Автомобилист» из Санкт-Петербурга.

Лучшим игроком турнира журналисты назвали Евгения Красильникова из подмосковного «Динамо».

Предварительный этап 
На данном этапе 12 команд разделились на две группы по 6 команд, внутри которых провели двухкруговой турнир по туровой системе. По 3 лучших команды из каждой группы вышли в финальный турнир за 1—6-е места, остальные разыграли места с 7-го по 12-е.

Подгруппа А 
Оба тура прошли в Москве. Первый — с 24 по 29 октября, второй — с 24 по 29 ноября.

Подгруппа B 
Первый тур прошёл в Санкт-Петербурге с 21 по 26 октября, второй — в Одинцове с 24 по 29 ноября.

Финальный этап

Турнир за 1—6-е места 
Шесть лучших команд предварительного этапа в 4 круга определили четырёх участников финальных матчей за медали. Учитывались все результаты первого этапа.

Выделены матчи, сыгранные на предварительном этапе.

Турнир за 7—12-е места 

Выделены матчи, сыгранные на предварительном этапе.

Плей-офф 
По регламенту турнира, если по итогам финального турнира разница между 1-й и 2-й командой, а также 3-й и 4-й составит менее трёх очков, то назначаются дополнительные серии за медали до трёх побед.

Суперфинал 
20, 21, 26 и 27 марта

«Автомобилист» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3—1

1-й матч

3-й матч

За 3-е место 
«Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо» (Московская область) — 0—3
 1-й матч. 20 марта 1993. Нижневартовск. 1:3 (15:8, 10:15, 13:15, 10:15).
 2-й матч. 21 марта 1993. Нижневартовск. 1:3 (11:15, 15:6, 13:15, 5:15).
 3-й матч. 26 марта 1993. Москва. 1:3 (12:15, 15:12, 7:15, 2:15).

Итоги турнира

Итоговое положение

Чемпионы 
Виктор Сидельников, Сергей Федяев, Г. Гундоров, Виталий Елхов, Олег Шатунов, Андрей Захаров, Дмитрий Кувичка, Андрей Толочко, Сергей Иванов, Руслан Чигрин, Алексей Семёнов, Олег Согрин. Главный тренер — Зиновий Чёрный.

Символическая сборная 
Журналисты определили шестёрку лучших игроков турнира. В неё вошли Евгений Красильников («Динамо»), Илья Савельев (ЦСКА), Сергей Орленко (ЦСКА), Олег Шатунов («Автомобилист»), Олег Согрин («Автомобилист») и Андрей Бедулин («Самотлор»).

Обзор первой и второй лиг

Итоговое положение команд первой лиги 
1 (13). «Левша» (Тула)
2 (14). «Динамо» (Владимир) 
3 (15). «Рассвет» (Москва)
4 (16). «Энергетик» (Уфа) 
5 (17). «Ямал» (Ноябрьск) 
6 (18). СКА (Хабаровск) 
7 (19). «Автомобилист» (Самара) 
8 (20). «Буревестник» (Оренбург) 
9 (21). «Торпедо» (Челябинск)
10 (22). «Ярославец» (Ярославль) 
11 (23). «Строитель» (Тверь) 
12 (24). «Зауралец» (Курган) 
13 (25). «Кристалл» (Саратов) 
14 (26). ВЭЛТ (Воронеж)

Победитель первой лиги тульская команда «Левша» завоевала право в следующем сезоне играть в высшей лиге. 4 лучшие команды второй лиги — «Энергия» (Екатеринбург), «Танаис» (Новомосковск), «Луч» (Пермь) и «Нефтяник» {Ярославль} — вышли в первую лигу, которая была расширена до 18 команд.

Литература 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 1992 год и 1993 год
 Волейбольный гид 2005-06: Информационно-справочное ежегодное издание / В. Стецко и др.— М., 2005.

1992 год в волейболе
1993 год в волейболе
Чемпионаты России в 1993 году
Чемпионаты России в 1992 году